El término natron puede referirse a:

 Natron. Aplicación informática de composición basada en nodos gratuita y de código abierto.
 Lago Natron. Lago de salado endorreico de la región de Arusha, en Tanzania.